Анатолий Васильевич Сысоев (9 января 1935 года, Златоуст — 16 февраля 2021 года, Екатеринбург) — советский и российский управленец, директор (1987—2005) Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область).

Биография 
Родился 9 января 1935 года в Златоусте в семье рабочего металлургического завода.

Окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум, Красноярский институт цветных металлов.

С 1956 года работал на Новокузнецком алюминиевом заводе, сначала электролизником, затем начальником корпуса.

В 1969—1982 гг. на Красноярском алюминиевом заводе — старший мастер корпуса, начальник электролизного цеха, начальник технического отдела, заместитель директора по производству. Занимался научными разработками.

В 1982—1987 гг. главный инженер Таджикского алюминиевого завода в городе Турсунзаде, участвовал в освоении новых мощностей: совместно с работниками ВАМИ вел разработку, освоение и внедрение мощных электролизеров с обожженными анодами.

С 1987 по 2005 год возглавлял Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске Свердловской области.

Вёл активную работу в Международной организации труда (МОТ), участвовал в сессиях МОТ в составе делегации работодателей Российской Федерации. Принимал участие в подготовке к ратификации Европейской социальной хартии в составе рабочей группы Государственной Думы Российской Федерации. Автор 70 изобретений в области технологии производства алюминия.

С 1990 по 1993 г. народный депутат Российской Федерации. Трижды избирался депутатом Краснотурьинского городского Совета. С 2000—2004 гг. работал председателем Краснотурьинской Городской Думы. Председатель комитета по промышленной политике Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (2004—2011). С 2012—2017 годы — депутат Краснотурьинской городской Думы.

Умер 16 февраля 2021 года в Екатеринбурге. Прощание проходило в течение двух дней, 19 февраля, в Свято-Троицком кафедральном соборе, которое, в частности, посетили губернатор Свердловской области Е.Куйвашев и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» В.Вексельберг, а также 20 февраля, во Дворце металлургов Краснотурьинска. После чина отпевания, совершенного в Соборе преподобного Максима Исповедника, восстановленного и отреставрированного при его непосредственном участии, А. В. Сысоев похоронен на кладбище «Медное».

Награды и звания

Государственные награды России и СССР 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» lV степени (28 декабря 1998) — за заслуги перед государством, высокие достижения в производственной деятельности и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Почёта (21 сентября 1995) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (13 декабря 1982) — за успешное выполнение планов и социалистических обязательств десятой пятилетки и 1981 года по производству алюминия и глинозема
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (2 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда» (13 марта 1989)
 Заслуженный металлург Российской Федерации (23 апреля 2003) — за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд
 Благодарность Правительства Российской Федерации (5 февраля 2002) — за активное участие в разработке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2002—2004 годы и в связи с 10-летием образования Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально — трудовых отношений

Премии государственного значения 
 Премия Правительства Российской Федерации 1997 года в области науки и техники (6 апреля 1998) — за цикл работ по созданию и широкому применению в производстве новых поколений электролизёров с обожженными анодами
 Премия Совета Министров СССР (1981)— за разработку комплекса новых технологий по производству сплавов для авиационной промышленности

Иностранные награды 
 Международная премия ООН — за выдающиеся заслуги в области информатизации мирового сообщества

Конфессиональные награды 
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (2004 год) — за большие заслуги в возрождении традиций русской православной церкви
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (2004 год) — за огромный личный вклад в восстановление религиозных культурных памятников, к 400-летию г. Верхотурья
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (2006 год) — за благое дело — восстановление церковной святыни
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени

Иные награды 
 Серебряная медаль ВДНХ (6 декабря 1976 года) — за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР
 Нагрудный знак «За отличную службу в МВД» (6 января 1995 года)
 Медаль «Маршал Советского Союза Жуков»(1997 год)
 Премия имени братьев Черепановых (1999)
 Лауреат национальной общественной премии имени Петра Великого с вручением бронзового приза «Лучший менеджер России» (2000, 2003)
 Премия «Лидер в бизнесе» в личной номинации «Олимп» (2001, 2002, 2003)
 «Российский Национальный Олимп» в личной номинации «Топ-менеджер-2002»
 Почетный знак «Лидер Российской Экономики-2003»
 Почётный знак «Акинфий Никитич Демидов» (2001 год) — за вклад в развитие реального сектора экономики России
 почётное звание «Почётный металлург» (28 января 2002 года)
 другие премии
 Медаль имени С.П. Королева
 Нагрудный знак «За заслуги в государственном социальном страховании» (ФССРФ, 21 июня 2003 года)
 Почётная грамота Министерства труда и социального защиты Российской Федерации (2002 год) — за активное участие в разработке и организации подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительства Российской Федерации 
 Почётная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (17 июня 2003 года) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи с 60-летием предприятия
 Памятная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (КПРФ, 2005 год)
 Почетный знак «Звезда Урала» (УРООРСЗ «Уральское землячество», 2010 год) — за выдающийся вклад в укрепление отечественной экономики, плодотворное участие в расширении и всемерном укреплении международного престижа Уральского региона
 Международная Премия «Профессия - Жизнь», с вручением ордена «ЗА ЧЕСТЬ ДОБЛЕСТЬ СОЗИДАНИЕ МИЛОСЕРДИЕ» (2005 год)
 Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2 апреля 2014 года)
 Почётный гражданин городского округа Краснотурьинск (14 июня 1994 года)
 Знак отличия «Парламент России» (2006 год)
 Почётный знак «За заслуги в развитии хоккея с мячом в России» (2013 год)
 Почётный гражданин Свердловской области (12 января 2015 года)
 Почётная грамота Думы городского округа Краснотурьинск (21 сентября 2017 года) — за значимый вклад в социально-экономическое развитие городского округа Краснотурьинск
 Почётная грамота Губернатора Свердловской области (2020 год) — за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона

Чины и ранги 
 Депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (2004—2011)
 Президент Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России
 Член Российской Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) со стороны работодателей
 Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Научные степени и звания 
 Доктор технических наук
 Профессор
 Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)
 Академик Международной академии информатизации
 Академик Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова
 Член-корреспондент Российской инженерной Академии
 Член Академии лидеров мирового бизнеса

Примечания

Ссылки 
 Торговый дом «Савиак»
 Международная премия Профессия — Жизнь
 ИТАР-ТАСС Урал
 Уральская региональная общественная организация по развитию связей с земляками
 Анатолий Васильевич Сысоев

Депутаты городских советов РСФСР
Выпускники Государственного университета цветных металлов и золота
Народные депутаты России
Главы парламентов городов Российской Федерации
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области
Похороненные в Краснотурьинске